Antonio Muñoz Degrain (València, 1840 - Màlaga, 1924), pintor valencià del corrent eclèctic
 Antonio Muñoz Molina 
 Antonio Muñoz Sánchez, historiador especialitzat en els espanyols víctimes de la persecució nazi
 Antonio Muñoz (tennista) (1951), tennista professional de Barcelona